Archidiocèse de Winnipeg, un archidiocèse couvrant une partie de la province administrative du Manitoba.
 Archéparchie ukrainienne de Winnipeg, le diocèse métropolitain de l'Église grecque-catholique ukrainienne au Canada.